Dromedaris - een zoogdier
 Dromedaris (schip, 1646) - een 17e-eeuws zeilschip
 Dromedaris (vlinder) - een soort vlinder
 Drommedaris (Enkhuizen) - een voormalige stadspoort in Enkhuizen